Список кантри-альбомов № 1 в США в 2013 году (Top Country Albums 2013) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2013 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
Люк Брайан, единственный артист с более чем одним чарттоппером в 2013 году, имел наибольшее общее количество недель на первом месте среди музыкантов в течение года: он провел две недели на вершине с Spring Break…Here to Party и семь с Crash My Party. И Брайан, и Florida Georgia Line были связаны с так называемым стилем бро-кантри, новым поджанром, который включал в себя влияние рок-музыки и хип-хопа и часто содержит тексты о вечеринках, привлекательных молодых женщинах и автомобилях пикапах.

В дополнение к Florida Georgia Line, несколько других исполнителей впервые достигли первого места в 2013 году. В апреле Кейси Масгрейвс и The Band Perry получили свои первые вершины чартов с Same Trailer Different Park и Pioneer соответственно, а Хантер Хейс достиг того же результата в июле со своим одноименным альбомом. Альбом Хейса занял первое место на своей 89-й неделе в чарте. Это самое долгое время, которое потребовалось для того, чтобы альбом достиг первого места с тех пор, как Billboard начал использовать электронные данные о продажах в 1991 году. Кэсседи Поуп Cassadee Pope, победительница третьего сезона телевизионного конкурса вокалистов «Голос» в конце прошлого года получила свой первый альбом номер один в октябре с диском Frame by Frame.

 Альбом Red кантри-певицы Тейлор Свифт, который уже 8 недель лидировал в 2012 году (4-й для неё подряд на первом месте в Top Country Albums), снова стал № 1, а также возглавил объединённый список Billboard 200 в январе 2013 года. Число недель, проведенное Red на первом месте в кантри-чарте достигло 13, а в марте — 16. Но в итоге окажется, что это будет последняя запись Свифт в чарте Top Country Albums поскольку она отошла от жанра кантри со своими последующими релизами. С восемью неделями лидерства в 2013 году Red делит этот показатель с Here's to the Good Times, дебютным альбомом группы Florida Georgia Line.
 Альбом Two Lanes of Freedom кантри-певца Тим Макгро стал его 14-м диском, возглавившим кантри-чарт.
 Альбом Spring Break…Here to Party кантри-певца Люка Брайана стал его 2-м диском, возглавившим кантри-чарт, впервые после альбома Tailgates & Tanlines, лидировавшего в 2011 году.
 Альбом Wheelhouse кантри-певца Брэда Пейсли стал его 7-м диском, возглавившим кантри-чарт, впервые после альбома This Is Country Music, лидировавшего в 2011 году.
 Альбом Life on a Rock кантри-певца Кенни Чесни стал его 12-м диском во главе кантри-чарта (и 7-м диском, возглавившим общенациональный чарт Billboard 200; здесь среди всех кантри-исполнителей по числу чарттопперов Чесни уступает только Гарту Бруксу, у которого в 1991—2001 был 8 лидеров этого чарта).
 Альбом Love Is Everything кантри-легенды Джорджа Стрейта ещё увеличил его же исторический рекорд по числу альбомов-чарттопперов в хит-параде Top Country Albums: теперь их 25. По этому показателю позади него Willie Nelson и Merle Haggard (у каждого по 15 альбомов № 1 в кантри-чарте). Кроме того он стал 18-м альбомом вошедшим в Top-10 общенационального чарта Billboard 200 (дебютировав на № 2): это 4-й результат среди певцов-мужчин за всю историю хит-парада. Впереди Стрейта: Фрэнк Синатра (33 альбома в Top-10), Элвис Пресли (27), Боб Дилан (20) и Пол Маккартни (18).
 В августе на первом месте дебютировал альбом Crash My Party кантри-певца Люка Брайана, одновременно возглавив и объединённый хит-парад США Billboard 200. Это его второй чарттоппер, причём за один год, после альбома Spring Break... Here to Party (№ 1 в марте 2013). Это лучший дебют (528,000 копий) для кантри-альбома за последние 5 лет после диска Red певицы Тейлор Свифт (1,21 млн копий), и лучший для кантри-певца почти за десятилетие, впервые с 2004 года когда Tim McGraw's Live Like You Were Dying был на № 1 с тиражом 766,000 в первую неделю.
 Альбом Fuse австралийского исполнителя кантри-музыки Кита Урбана в сентябре 2013 стал его 4-м диском № 1 в кантри-чарте Top Country Albums.
 В декабре семейство Робертсонов из телешоу Duck Dynasty возглавило чарт с их дебютным альбомом Duck the Halls: A Robertson Family Christmas.
 Альбом Blame It All on My Roots: Five Decades of Influences (сборный бокс-сет, включающий 77 песен на 6 CD и 33 видеоклипа на 2-х DVD) американского исполнителя кантри-музыки Гарта Брукса в декабре 2013 стал его 13-м диском № 1 в кантри-чарте Top Country Albums.
Этот альбом Брукса был одним из немногих кантри-альбомов, бывших в 2013 году и на первом месте в Top Country Albums и на вершине основного американского хит-парада Billboard 200, вместе с альбомами Тейлор Свифт, Gary Allan, Люка Брайана, Кенни Чесни, Lady Antebellum и Keith Urban.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 2013 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2013 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2013 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2013 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2013 года
2013 год в музыке США